Folgend die Ergebnisse des Badminton-Herreneinzels bei den Olympischen Sommerspielen 2008.

Setzliste

Resultate

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Finalrunde

Weblinks 
 http://www.sports-reference.com/olympics/summer/2008/BDM/

Herreneinzel